Michel Boujut, un critique de cinéma et écrivain (1940 - 2011).
 Pierre Boujut, un poète français, père du précédent (1913 - 1992).